Treytorrens, commune suisse du canton de Vaud
 Treytorrens, localité suisse de la commune de Puidoux, dans le canton de Vaud

Voir aussi 
 Troistorrents